Zink steht für:
 Zink, chemisches Element
 Zink (Musik), historisches Musikinstrument und Orgelregister
 Zink (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Zink-Drucktechnologie, tintenloses Verfahren für Fotodrucker, das sich von der englischen Bezeichnung Zero Ink („Null Tinte“) herleitet

Siehe auch:

 Zincken
 Zinke
 Zing
 Zingg